A Modern Cinderella – cortometraggio del 1908 diretto da Percy Stow
A Modern Cinderella – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
A Modern Cinderella – cortometraggio del 1911 diretto da J. Searle Dawley
A Modern Cinderella – cortometraggio del 1917 diretto da John G. Adolfi
A Modern Cinderella – cortometraggio musicale del 1932 diretto da Roy Mack